

Cinema 
 The Fugitive – cortometraggio del 1910 diretto da David W. Griffith
 The Fugitive – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Solax Film Company
 The Fugitive – cortometraggio del 1912 diretto da Francis Ford
 The Fugitive – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
The Fugitive – cortometraggio del 1913 diretto da Wallace Reid
The Fugitive – cortometraggio del 1913 diretto da Charles H. France
The Fugitive – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
 The Fugitive – film del 1916 diretto da Frederick Sullivan
 The Fugitive – cortometraggio del (1917) diretto da  Fred Kelsey
 The Fugitive – film del 1925 diretto da Ben F. Wilson
 La croce di fuoco (The Fugitive) – film del 1947 diretto da John Ford
 Il fuggitivo (The Fugitive) – film del 1993 diretto da Andrew Davis

Musica 
 The Fugitive – album di Tony Banks del 1983

Televisione 
 Il fuggiasco (The Fugitive) – serie televisiva degli anni 1960
 Il fuggitivo (The Fugitive) – serie televisiva degli anni 2000
 Il fuggitivo (The Fugitive) – episodio della terza stagione de Ai confini della realtà